ISG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ishigaki (Giappone)
 ISG – Indicatore Sviluppo di Genere